Глицералдехид-3-фосфатдехидрогеназата (НАДФ+) е важен ензим от гликолитичната верига. Реакцията, която катализира, е окислението на глицералдехид-3-фосфата до 1,3-бисфосфоглицерат паралелно с прибавянето на неорганичен фосфат.

EC 1.2
EC 1.2.1